Lungs  puede referirse a:

 Lungs, el primer EP de la banda Big Black.
 Lungs, el álbum debut del grupo británico Florence and the Machine.